Giuseppe Firrao il Vecchio (1669/1670-1744), cardinale italiano
Giuseppe Firrao il Giovane (1736-1830), cardinale italiano, pronipote del precedente

Giuseppe Firrao, politico italiano del XX secolo